Раба́ев — фамилия. Известные носители:

 Рабаев, Авшолум Рабаевич (1904—1978) — звеньевой дагестанского колхоза им. В. М. Молотова, Герой Социалистического Труда.
 Рабаев, Соломон Пинхасович (1916—1963) — Герой Социалистического Труда.
 Рабаев, Юрий Романович (1927—1993) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.